Чемпіонат Вірменії з футболу 2017—2018 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона втретє здобув Алашкерт.

Клуби

Турнірна таблиця 

    
  
 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Гандзасар (Капан) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Вірменії з футболу 2017—2018
2. Клуб Ширак позбавлений 12 очок згідно з рішенням Дисциплінарного комітету.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Матчі 1-10

Матчі 11-20

Матчі 21-30 

Примітка
1. Клубу Ширак зарахована поразка 0-3 з рішенням Дисциплінарного комітету.

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Посилання 
 Сайт ФФВ 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на uefa.com 

2017—2018
Вірменія
Вірменія
2017 у Вірменії
2018 у Вірменії